Mark Bailey peut désigner :
 Mark Bailey (né en 1960), joueur de rugby à XV ;
  (né en 1968), scénariste américain ;
 Mark E. Bailey, astronome britannique.